Pedro Franco (Colombiaans voetballer), Colombiaans voetballer
Pedro Franco (Mexicaans voetballer), Mexicaans voetballer
Pedro Franco (zwaarste man), zwaarste man ter wereld